Premià de Mar kan syfta på:

Spanien 

 Premià de Mar (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Premià de Mar (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona,